Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 856 dans le monde.

 RS-856 au Brésil
 Route nationale 856 en France